Шушары могут означать:
 Шушары — посёлок в составе Санкт-Петербурга.
 «Шушары» — станция железной дороги в Санкт-Петербурге.
 «Шушары» — станция Петербургского метрополитена.
 Шушары — деревня в Свердловской области.
 Шушары — село в Татарстане.

См. также